Pułki piechoty noszące numer 20:

Wojska Polskiego
 20 Regiment Pieszy Koronny (1794)
 20 Pułk Piechoty Armii Księstwa Warszawskiego (1812-1815)
 20 Pułk Piechoty Liniowej Armii Królestwa Kongresowego (1830-1831)
 20 Pułk Strzelców Polskich Armii Polskiej we Francji (1919)
 20 Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej (1919-1939)
 20 Pułk Piechoty Ziemi Krakowskiej Armii Krajowej (1943-1944),
 20 Pułk Piechoty (PSZ) – oddział 7 Dywizji Piechoty PSZ
 20 Pułk Piechoty ludowego Wojska Polskiego formowany w 1944 w ramach 11 DP; wobec zaniechania organizacji 3 A WP nie dokończył formowania.

Austriackie
 20 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Cesarskiej i Królewskiej Armii
 20 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1866-1918) Galizisches Infanterieregiment Nr. 20
 20 Pułk Piechoty k.k. Landwehry k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Stanislau“ Nr. 20
 20 Pułk Piechoty k.u. Landwehry Nagykanizsaer Landwehr-Infanterieregiment Nr.20

Armii Brytyjskiej
 20 Pułk Piechoty znany też jako Pułk Fizylierów Lancashire

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 20 Pułk Piechoty im. Hrabiego Tauentzien von Wittenburg (3 Brandenburski) sformowany 1 lipca 1813; stacjonował w Wittenberg; przyporządkowany do III Korpusu Cesarstwa Niemieckiego

Armii Imperium Rosyjskiego
 20 Halicki Pułk Piechoty (20-й пехотный Галицкий полк)
 20 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (20-й стрелковый полк)